Il Gruppo C della zona Euro-Africana Group I nella Fed Cup 2010 è uno dei 4 gruppi in cui è suddiviso il Group I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin.(vedi anche Pool A, Pool B, Pool D)

Danimarca vs. Svezia

Lettonia vs. Ungheria

Lettonia vs. Svezia

Ungheria vs. Danimarca

Ungheria vs. Svezia

Lettonia vs. Danimarca

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2010